

Santos 
Roque de Montpellier (1295-1327) — santo católico francês
Roque González de Santa Cruz (1576-1628) — santo católico paraguaio

Geografia

Brasil 
São Roque (São Paulo) — município do estado de São Paulo
Boa Ventura de São Roque — município do estado do Paraná
São Roque do Canaã — município do estado do Espírito Santo
São Roque de Minas —  município do estado de Minas Gerais
São Roque do Paraguaçu — distrito do município de Maragogipe, Bahia
São Roque (Passo Fundo) — distrito do município de Passo Fundo, Rio Grande do Sul
Cabo de São Roque —  cabo no estado do Rio Grande do Norte

Espanha 
São Roque (Cádis) — município na província de Cádis, Andaluzia

Portugal 
Ribeira de São Roque
Rua de São Roque da Lameira
São Roque do Faial
São Roque (Funchal)
São Roque (Oliveira de Azeméis)
São Roque do Pico
São Roque do Pico (freguesia)
São Roque (Ponta Delgada)

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de santos